Hawkeye (dt. Falkenauge) steht für:

 ein Luftraumüberwachungsflugzeug, siehe Grumman E-2
 ein computergestütztes System zur Ballverfolgung im Sport, siehe Hawk-Eye
 den Künstlernamen von Falk Schacht (* 1974), Moderator, Autor und Musiker
 ein Computerspiel für den Commodore 64 und Amiga, siehe Hawkeye (Computerspiel)
 einen Superhelden aus dem Marvel-Universum, siehe Hawkeye
 Hawkeye (Fernsehserie) über den gleichnamigen Superhelden
 im Englischen einer der Spitznamen von Nathaniel (Natty) Bumppo, der Hauptfigur der Lederstrumpf-Erzählungen
 eine der Hauptfiguren aus MASH

Hawkeye ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hawkeye (Iowa)
 Hawkeye (Maryland)
 Hawkeye (Missouri)
 Hawkeye (New York)
 Hawkeye (Pennsylvania)

Siehe auch

 Hawkeye Township